Martin Andersen (født 1986) er en dansk fodboldspiller

Martin Andersen kan også referere til:
 Martin Adolf Andersen (1844–?) – norsk politiker
 Martin Andersen Nexø (1869–1954) – dansk forfatter
 Florida State Road 528 – også kendt som Martin Andersen Beachline Expressway